El término Nueva Esparta, un nombre propio, puede referirse, en esta enciclopedia:

El Salvador 
 Nueva Esparta, un municipio del departamento La Unión.

Venezuela 
 Nueva Esparta, un estado y archipiélago compuesto por tres islas: Margarita, Coche y Cubagua;
 Nueva Esparta, una clase de buques destructores;